Engelse benaming voor het broodjeaapverhaal
 Urban Legend (film) uit 1998 met de spin-offs:
Urban Legends: Final Cut (2000)
Urban Legends: Bloody Mary (2005)
 Urban Legend (album) van T.I.